Bärenburg ist der Name folgender Orte:
 Kurort Bärenburg, Ortsteil der Stadt Altenberg in Sachsen, Deutschland
 Bärenburg GR, Ortsteil der Gemeinde Andeer im Kanton Graubünden, Schweiz

Bärenburg ist der Name folgender Burgen:
 Burg Bärenburg (Ramsbach), Burgruine in Oppenau in Baden-Württemberg in Deutschland
 Burg Bärenburg (Andeer), bei der Gemeinde Andeer im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Burgwall Bärenburg, slawischer Burgwall bei Beestland in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland

Siehe auch:
 Berenburg